Athalia – asteroide
Atalia di Giuda – biblica regina di Giuda, figlia di Acab e moglie di Joram
Athalia – genere di insetti imenotteri della famiglia delle tentredini
Athalia – oratorio di Georg Friedrich Händel
Athalia – villaggio nella Contea di Lawrence (Ohio)
grafia alternativa di Atalia